

Belgio 
 Brakel – città della provincia delle Fiandre Orientali (Fiandre)

Germania 
 Brakel – città del circondario di Höxter (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Paesi Bassi 
 Brakel – buurtschap del comune di Goirle (Brabante Settentrionale)
 Brakel – frazione del comune di Montferland (Gheldria)
 Brakel – frazione soppressa del comune di Wageningen (Gheldria)
 Brakel – ex-comune e ora frazione del comune di Zaltbommel (Gheldria)